Орлинс има више значења:
 Округ Орлинс (Њујорк)
 Округ Орлинс (Вермонт)
 Округ Орлинс (Луизијана)
 Орлинс (Масачусетс)
 Орлинс (Ајова)
 Орлинс (Вермонт)
 Орлинс (Индијана)
 Орлинс (Небраска)